Роберт Джонс:
 Джонс, Роберт Тейлор (1884—1958) — американский политик, 6-й губернатор Аризоны.
 Джонс, Роберт Томас (1910—1999) — американский учёный в области аэродинамики и авиационной техники, был известен в НАСА как «один из ведущих авиационных инженеров XX века».
 См. также 
 Шетлер-Джонс, Роберт (род. 1969) — британский предприниматель, играющий ключевую роль в газовом бизнесе в бывшем СССР.